|-
| 94801 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94802 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94803 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94804 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94805 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94806 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94807 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94808 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94809 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94810 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94811 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94812 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94813 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94814 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94815 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94816 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94817 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94818 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94819 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94820 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94821 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94822 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94823 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94824 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94825 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94826 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94827 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94828 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94829 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94830 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94831 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94832 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94833 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94834 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94835 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94836 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94837 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94838 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94839 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94840 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94841 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94842 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94843 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94844 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94845 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94846 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94847 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94848 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94849 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94850 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94851 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94852 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94853 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94854 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94855 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94856 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94857 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94858 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94859 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94860 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94861 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94862 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94863 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94864 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94865 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94866 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94867 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94868 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94869 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94870 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94871 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94872 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94873 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94874 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94875 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94876 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94877 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94878 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94879 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94880 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94881 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94882 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94883 - || || 14 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94884 Takuya || || 14 de desembre, 2001 || Uccle || H. M. J. Boffin
|-
| 94885 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94886 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94887 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94888 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94889 - || 2001 YK || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94890 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94891 - || || 23 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94892 - || || 25 de desembre, 2001 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| 94893 - || || 25 de desembre, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 94894 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94895 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94896 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94897 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94898 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94899 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94900 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4